De negentiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een heuvelrit en werd verreden op 13 september 2013 over een afstand van 186,5 km van San Vicente de la Barquera naar de Monte Naranco in Oviedo. De Spanjaard Joaquim Rodríguez won deze etappe.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
 Maksim Iglinski (Astana); Opgave
 Johnny Hoogerland (Vacansoleil-DCM); Opgave

Externe links
 De route van de 19e etappe op www.lavuelta.com

19
Oviedo